Bochner:
 Hart Bochner
 Lloyd Bochner
 Salomon Bochner

 (17653) Bochner